Фри́дрих (Фриц) Пла́ттен (, в советских документах также Фриц Петро́вич Пла́ттен; 8 июля 1883 — 22 апреля 1942) — швейцарский деятель международного социалистического и коммунистического движения. Друг В. И. Ленина. Погиб в лагерях 22 апреля 1942 при невыясненных обстоятельствах. Место захоронения неизвестно. После смерти Сталина был посмертно реабилитирован.

Биография 
Фридрих Платтен родился 8 июля 1883 года в городке Таблат кантона Санкт-Галлен (Швейцария) в семье столяра-краснодеревщика. По профессии — слесарь. В 19 лет в результате несчастного случая был вынужден оставить завод и устроиться служащим Цюрихского магистрата.

В 1904 году вступил в рабочий просветительский союз «Эйнтрахт» (). Во время Русской революции 1905—1907 годов нелегально приехал в Россию, в 1906 году принимал участие в революционных событиях в Лифляндской губернии Российской империи. Был арестован, в марте 1908 года покинул Ригу, прячась от жандармов в пароходной трубе. В 1911—1921 годах состоял в Правлении Социал-демократической партии Швейцарии, в 1912 году избран его секретарём. Руководил всеобщей забастовкой 1912 года в Цюрихе.

В годы Первой мировой войны поддержал антиимпериалистическую и антивоенную позицию левого крыла социал-демократического движения; отошёл от Второго Интернационала. Принимал участие в работе Циммервальдской (1915) и Кинтальской (1916) конференций, на которых примкнул к революционному крылу — Циммервальдской левой. В Циммервальде познакомился с Владимиром Ильичом Лениным, с которым тесно сдружился во время проживания последнего в Цюрихе. При помощи Платтена Ленин смог оформиться на жительство в городе и получил доступ к Центральной библиотеке социальной литературы.

Пользуясь связями СДПШ, весной 1917 года добился пропуска поезда с русскими политэмигрантами во главе с Лениным через немецкую территорию, после чего совместно с видными шведскими левыми социалистами (Фредриком Стрёмом, Отто Гримлундом, Туре Нерманом переправил их в Финляндию. 1 (14) января 1918 года при первом покушении на Ленина в Петрограде, прикрывая его своим телом от пуль, был ранен. Сестра Ленина Мария Ульянова вспоминала:

1 (14) января 1918 года, под вечер, Владимир Ильич выступал в Михайловском манеже перед первым отрядом социалистической армии, уезжавшим на фронт.

На митинг его сопровождали: швейцарский товарищ Платтен и пишущая эти строки. Выйдя после митинга из манежа, мы сели в закрытый автомобиль и поехали в Смольный. Но не успели мы отъехать и нескольких десятков саженей, как сзади в кузов автомобиля, как горох, посыпались ружейные пули. «Стреляют», — сказала я. Это подтвердил и Платтен, который первым долгом схватил голову Владимира Ильича (они сидели сзади) и отвёл её в сторону, но Ильич принялся уверять нас, что мы ошибаемся и что он не думает, чтобы это была стрельба. После выстрелов шофёр ускорил ход, потом, завернув за угол, остановился и, открыв двери автомобиля, спросил: «Все живы?» — «Разве в самом деле стреляли?» — спросил его Ильич. «А то как же, — ответил шофёр, — я думал — никого из вас уже и нет. Счастливо отделались. Если бы в шину попали, не уехать бы нам. Да и так ехать-то очень шибко нельзя было — туман, и то уж на риск ехали».

Всё кругом было действительно бело от густого питерского тумана.

Доехав до Смольного, мы принялись обследовать машину. Оказалось, что кузов был продырявлен в нескольких местах пулями, некоторые из них пролетели навылет, пробив переднее стекло. Тут же мы обнаружили, что рука т. Платтена в крови. Пуля задела его, очевидно, когда он отводил голову Владимира Ильича, и содрала на пальце кожу.

«Да, счастливо отделались», — говорили мы, поднимаясь по лестнице в кабинет Ильича.

В знак протеста против высылки из Швейцарии миссии Советской России во главе с Яном Берзиным Платтен инициировал однодневную стачку в Цюрихе 9 ноября 1918 года. Он участвовал в основании Коммунистического интернационала, в марте 1919 года входил в состав Президиума I Конгресса Коминтерна. На протяжении 1919—1920, действуя на различных фронтах Гражданской войны, подвергался преследованию и аресту со стороны властей Германии, Литвы, украинской Директории, Финляндии и Румынии. После возвращения в Швейцарию опять был осуждён военным судом — за «подстрекательство к восстанию» он был заочно приговорён к шести месяцам заключения.

Добивался приёма СДПШ в Коминтерн, после чего организовал отдельную Коммунистическую партию Швейцарии и был избран её первым секретарём (5 марта 1921). В новой партии очень скоро у Платтена возникли трения с коллегами. Поэтому в 1923 году он решил уехать в революционную Россию и вместе с сотней своих соотечественников начать создавать там сельскохозяйственные кооперативы. Швейцария не возражала. Газета «Neue Zürcher Zeitung» («NZZ») лаконично прокомментировала: «После того, как Россия прислала в Швейцарию множество опасных агитаторов, будет справедливо, если хотя бы один подрывной элемент от нас уедет».

Ещё 27 июля 1920 года обратился к Ленину с письмом, в котором сообщал о желании группы швейцарских квалифицированных рабочих и инженеров переселиться в Советскую Россию. Возможно, поводом для этой просьбы послужил разговор, состоявшийся с Лениным ещё в Москве. Тогда Владимир Ильич высказался о том, что неплохо было бы заграничным товарищам помочь русским крестьянам в построении новой жизни и освоении передовых сельскохозяйственных технологий, для чего создать в Советской России образцово-показательные сельхозкоммуны.

Идея была поддержана, но реализовать её удалось лишь три года спустя. Летом 1923 года в составе группы швейцарских добровольцев (21 человек, включая 6 детей) прибыл с семьёй (77-летним отцом Петером Платтеном и матерью Паулиной Платтен) в Советский Союз, где провёл остаток жизни. В заброшенном имении Новая Лава Сызранского уезда основал коммуну швейцарских рабочих-эмигрантов, получившую название «Солидарность». Согласно документам, организованная швейцарцами коммуна взяла имение в аренду. В российскую глубинку иностранцы приехали не с пустыми руками. Право переселиться в нашу страну получили лишь те коммунары, которые смогли уплатить паевой взнос в 1200 рублей. На эти средства в Швейцарии были закуплены 20-сильный трактор «Кливленд» и прочая техника: плуги, сеялки, автогенный аппарат, кормозапарник, аппараты для переработки молочных продуктов, оборудование для лесопилки.

Весной 1924 г. из-за границы прибыло пополнение, и численность эмигрантов превысила 70 человек, около половины из которых — 34 человека — были коммунистами. В интервью сызранской газете «Красный Октябрь» глава коммуны так определил цель их прибытия в российскую глубинку: «Мы приехали в Россию не потому, что испугались преследования нас, коммунистов, швейцарскими властями. Наша главная цель — создать примерное хозяйство, дабы тем самым показать, как надо его вести по всем правилам агрономической культуры и научного опыта». А для этого нужно соответствующее оборудование и техника. Поэтому прибыли коммунары не с пустыми руками: в Швейцарии закупили гусеничный трактор мощностью 20 лошадиных сил, автогенный аппарат для ремонта техники, токарный станок, механизмы для резки и варки кормов, переработки молока и даже для наблюдения за погодой. Кроме традиционных культур, коммунары собирались выращивать непривычные для этих мест кукурузу, клевер, люцерну и др.

Принявшись за работу, коммунары капитально отремонтировали шесть домов и четыре построили заново. Запустили мельницу и лесопилку, оборудовали столярную и слесарную мастерские. На животноводческой ферме, где было 11 дойных коров, 19 лошадей, гуси да куры, поставили соломо- и картофелерезки, распахали заброшенные земли. За селом разбили большой фруктовый сад, в самом селе открыли столовую и избу-читальню.
«На плоской, бедной водой возвышенности мы боролись с засухой, свойственной району Новая Лава. В 1924 г. знойное солнце уничтожило наши посевы. В сады нужно было вручную натаскивать тысячи ведер воды. Трудились в среднем по 12 часов. Лентяям у нас не было места», — писал в своем дневнике Ф. Платтен. Со временем Платтен перебрался в Москву, а в село наезжал лишь на революционные праздники. К весне 1927 г. поближе к столице, в деревню Васькино (Чеховский район, Московской области), переселились и коммунары, где к ним присоединились крестьянские семьи из соседних деревень. Возведённые ими строения, сельхозинвентарь и скот были переданы губсельтресту.

В 1931 году занял должность старшего научного сотрудника Международного аграрного института в Москве, а также преподавал в Московском институте иностранных языков.

Арест, заключение и гибель 
В годы «большого террора 1937—1938 гг.» Платтен был отстранён от работы в Коминтерне и арестован 12 марта 1938 года по подозрению в шпионаже в пользу одного из иностранных государств. ВКВС был приговорён к 4 годам ИТЛ без поражения в правах за «незаконное хранение оружия»; Платтен хранил карманный маузер, на который у его не было разрешения. Следствием было установлено, что шпионской деятельностью он не занимался.

Отбывал наказание в лагере Липово (ныне Няндомского муниципального района Архангельской области Российской Федерации). Сохранилось 20 писем из заключения, из них было видно что Платтен тяжело болел и голодал и почти не мог работать. В письмах, адресованных Ольге Свенцицкой, Платтен высказывал надежду на справедливость и скорое освобождение: «Буду стараться хорошей работою сократить свой срок заключения». Платтен постоянно рассказывал товарищам по заключению о встречах с Лениным, начал писать воспоминания о нём.

12 марта 1942 года срок заключения Платтена истёк, но его не освободили. Последнее письмо из лагеря было написано 25 марта 1942 года не самим Платтеном, а с его слов. Сообщалось о тяжёлом состоянии Платтена, о том, что он лежит в больнице «слабый и пухлый».

Скончался Фридрих Платтен 22 апреля 1942 года — в очередную годовщину рождения Ленина. В официальной справке выданной родственникам сказано, что Платтен, «отбывая наказание, умер от сердечно-сосудистого заболевания». Его похоронили в общей могиле и точное место захоронения неизвестно.

По другим сведениям, 22 апреля Платтен погиб в лагере при невыясненных обстоятельствах: так как Платтен не мог работать, конвоир вывел Платтена в кусты и застрелил. Эту версию подтвердил также сын Платтена, выступая осенью 1988 года в Москве на вечере, посвященном 105-летию со дня рождения отца. По его словам, он в 1958 году получил покаянное письмо от бывшего лагерного конвоира, который писал, что по устному приказу лагерного начальника лично вывел Платтена за ограду и пристрелил его, ибо у того закончился лагерный срок.

Ольга Свенцицкая, которую связывали с Платтеном давние дружеские отношения, и её дочь Елена Чистякова-Дружинина (Дружинина, Елена Иоасафовна) сделали всё возможное для восстановления доброго имени Фридриха Платтена. 15 мая 1956 года он был посмертно полностью реабилитирован.

Жёны 
Первой женой Платтена была Лина Хаит. Она помогла ему освободиться под залог из Рижской тюрьмы, продав всё своё приданое, включая кольцо и серьги. Фридрих Платтен и Лина Хаит развелись: жена не выдержала напряженной революционной жизни своего мужа.

Вторая жена Платтена — Ольга — была дочерью известного русского эсперантиста Николая Корзлинского. Узнав из газет, что её муж приговорён румынским судом к казни через повешение (информация оказалась ложной), Ольга Николаевна 31 декабря 1918 года в Цюрихе покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна.

Третьей женой Платтена была Берта Циммерман (Берта Георгиевна Платтен-Циммерман во время проживания в СССР). Родилась в 1902 году в Цюрихе. Работала иностранным секретарём службы связи Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала. В 1937 году арестована НКВД по сталинским спискам и осуждена как агент двух иностранных разведок: английской и германской. 2 декабря 1937 года Военной Коллегией Верховного суда СССР за участие в троцкистской организации осуждена к расстрелу. 2 июня 1956 года Военной Коллегией Верховного суда СССР реабилитирована.

Память 
В городе Няндома есть улица Фрица Платтена. А также на одном из зданий установлена мемориальная доска.

На здании Московского государственного лингвистического университета на улице Остоженка, 38 установлена мемориальная доска «Здесь с 1931 по 1938 год работал видный деятель международного рабочего движения, швейцарский коммунист Фриц Платтен».

Киновоплощения 
 Юрий Волков (На одной планете, 1965)
 Ксавьер Эллориага (Ленин. Поезд, 1988)
 Юрий Маслак (Ленин. Неизбежность/The Lenin Factor , 2019)

Примечания

Литература 
 Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию. Март 1917. — М.: Московский рабочий, 1925.
 *Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию. Март 1917.Сборник сост. А. Е. Иванов. В приложении: документы, воспоминания, письма Ф.Платтена из лагеря. — М.: Московский рабочий, 1990.220 с.
 Иванов А. Б. Фриц Платтен. — М., Политиздат, 1963. — 80 с.
 Дунаевский А. М. Платтен известный и неизвестный: Документальная повесть. — М.: Воениздат, 1974. — 248 с.
 Свенцицкая О. В. Фриц Платтен — пламенный революционер. — М.: Мысль, 1974. — 184 с.
 Дружинина Е. И. Воспоминания о Фрице Платтене (К 90-летию со дня рождения) -ж. История СССР, № 3, 1973 г. -с.143-152.

Ссылки 
 
 Андреев Сергей. Спасителя Ленина заморили голодом // Смена 
 «Выставка одного экспоната» представляет письма из лагеря Фридриха (Фрица) Платтена к Ольге Свенцицкой. Июнь 1940 — март 1942 гг.
 Тейлор Станислав. Апрельская встреча // Северная широта. — 2007. — 25 мая.
 Гольдштейн П. Ю. Точка опоры: 17 лет в лагерях жизни и смерти
 Протокол № 9 заседания Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х и начала 50-х гг., с приложениями
 Фриц Платтен и другие
 Газета «Симбирский курьер» от 03.11.2011
 Газета «Ульяновская правда» № 123 (23.100) от 01 ноября 2011 г. 

Персоналии по алфавиту
Депутаты Национального совета Швейцарии
Революционеры Швейцарии
Революционеры Германии
Революционеры России
Революционеры Финляндии
Революционеры Литвы
Революционеры Румынии
Коммунисты Швейцарии
Социалисты
Марксисты
Окружение Ленина
Родившиеся 8 июля
Родившиеся в 1883 году
Умершие 22 апреля
Умершие в 1942 году
Репрессированные в СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Деятели Коминтерна
Родившиеся в кантоне Санкт-Галлен
Умершие в ГУЛАГе
Покушения на Ленина